Влади́мир Зи́нченко: Зинченко, Владимир Иванович (род. 1959) — советский и украинский метатель диска, тренер.
 Зинченко, Владимир Никифорович (1935—2015) — советский и белорусский легкоатлетический тренер.
 Зинченко, Владимир Николаевич (род. 1963) — советский и украинский футболист.
 Зинченко, Владимир Петрович (1931—2014) — советский и российский психолог, педагог.